Nova Londrina kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Nova Londrina (ort), Paraná, 
 Nova Londrina (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar